Il termine sicilianità caratterizza - insieme a lu sicilianu, ovvero la lingua siciliana - quell'insieme dei caratteri attribuiti all'uomo di Sicilia, tipici cioè del siciliano, definiti anche sicilitudine, ovvero - citando Leonardo Sciascia: «La sostanza di quella nozione della Sicilia che è insieme luogo comune, idea corrente, e motivo di univoca e profonda ispirazione nella letteratura e nell'arte.»

La sicilianità ovviamente nasce dalle stratificazioni storiche che la Sicilia e i siciliani hanno vissuto. Il passaggio di molte influenze culturali: punica, greca, romana, bizantina, araba, normanna, sveva, francese, spagnola e poi italiana, hanno inciso indubbiamente nel carattere e nella mentalità dei siciliani determinando aspetti identitari forti rispetto alla restante parte d'Italia.

Caratteristiche

La difficoltà ad autogovernarsi 
Proprio questa specificità storica, legata all'arrivo di diverse civiltà conquistatrici Tomasi di Lampedusa nel suo Il gattopardo fa ammettere al principe di Salina l'incapacità dei siciliani di esprimere qualcosa di importante con le proprie mani: 
In queste parole sembra racchiusa la delusione dello scrittore per l'incapacità propria di siciliani di svegliarsi dal torpore in cui sembrano caduti da secoli. Ciò giustificherebbe la tendenza, spesso diffusa, nel gestire male la cosa pubblica. O le difficoltà dell'intera società di reagire pragmaticamente alle difficoltà.

Ma cos'è che contraddistingue coloro che sono nativi o abitano in Sicilia, rispetto anche ad altre popolazioni del meridione d'Italia? Se il regista Michael Cimino nel 1987 ha titolato The Sicilian (Il Siciliano) la storia del celebre bandito siciliano Salvatore Giuliano che nel 1943 attraversò con la sua avventurosa - e per molti versi mitizzata - parabola criminale la storia della Sicilia, sempre Sciascia - nel suo saggio L'ordine delle somiglianze - ricorda che Marco Tullio Cicerone definì i siciliani gente acuta e sospettosa, nata per le controversie: 

Il poeta e filosofo latino Lucrezio, all'interno del suo De rerum natura, esaltava la bellezza della Sicilia descrivendola come una terra straripante di ricchezze naturali e madre di personaggi illustri: 

Giovanni Maria Cecchi, a sua volta, definisce i siciliani: 

Andrea Camilleri nel romanzo Il ladro di merendine scrive: 

Il chierico di origine francese Pierre de Blois, arcidiacono di Londra e uno dei più noti umanisti dell'XI secolo, in una lettera indirizzata all'arcivescovo di Messina l'inglese Richard Palmer affermava:

L'incidenza della storia 
Il filosofo Manlio Sgalambro, autore, insieme al musicista Franco Battiato, dell'opera lirica Il cavaliere dell'intelletto dedicata a Federico II di Svevia nell'ottavo centenario della nascita (Jesi, 26 dicembre 1194), nell'introduzione Teoria della Sicilia afferma: 

Giovanni Falcone scrisse: 

L'identità siciliana è chiaramente costruitasi attraverso le dominazioni e le influenze culturali sovrappostesi. In ciò anche il carattere proprio e i comportamenti dei siciliani ne sono una chiara manifestazione. Guy de Maupassant, visitando la Sicilia nella seconda metà dell'Ottocento, attraverso il suo sguardo acuto riuscì ad individuare una chiara influenza araba nella gestualità dei siciliani. 

Fernand Braudel, storico e direttore degli Annales francesi ha definito la Sicilia continente in miniatura, microcosmo che accoglie in forme miniaturizzate, ma nette, l'eredità di una storia lunghissima e complessa, mentre Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel romanzo Il Gattopardo sostiene che il siciliano è inalterabile e refrattario alla storia. La Sicilia - è il pensiero dello scrittore - è destinata a rimanere così com'è, senza che in essa si possano verificare cambiamenti. Il protagonista del Gattopardo, Il Principe Salina, esprime tutto il disincanto che aleggia nel romanzo in una sola frase:

I molteplici volti della sicilianità 
Gesualdo Bufalino, grande conoscitore della Sicilia e della sicilianità, nello scritto L'isola plurale, tratto dalla raccolta Cere perse, ha delineato più di ogni altro le caratteristiche fondamentali dei siciliani, il carattere e le tendenze, causate da ragioni storiche, climatiche e insulari.

Paolo Isotta scrive: «Ha insegnato Leonardo Sciascia che la Sicilia non è una. Ne esistono molteplici, forse infinite, che al continentale, forse al Siciliano stesso, si offrono e poi si nascondono in un giuoco di specchi» (citato in Corriere della sera, 4 marzo 2008).

Nel 1889 il filosofo e giurista Yorck von Wartenburg, nel suo Diario Italiano (Italienisches Tagebuch), lasciando Girgenti alla volta di Siracusa commenta: 

La scrittrice Francine Prose, in Odissea siciliana, sostiene: 

Sempre Cicerone scrive:

Il senso della festa 

Durante il suo viaggio del grand tour in Sicilia, il pittore e architetto Jean Houel assiste a diverse manifestazioni del folclore siciliano. Ma nel 1777 assistendo alla grandiosa festa barocca del Corpus Domini a Siracusa scrive:

Altro
Andrea Camilleri ricorda come Italo Calvino fosse scettico sulla possibilità di ambientare romanzi gialli in Sicilia:

Note

Bibliografia 
 Sebastiano Aglianò, Che cos'è questa Sicilia?, Sellerio editore, Palermo 1996.

Voci correlate 
 Scuola siciliana
 Siciliani

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Cultura in Sicilia